Памятник Амет-Хану Султану

 Памятник Амет-Хану Султану (Алупка)
 Памятник Амет-Хану Султану (Махачкала)
 Памятник Амет-Хану Султану (Ярославль)
 Памятник Амет-Хану Султану (Симферополь)